Те́тис — немецкоязычное именование древнегреческой богини Тефиды, в честь которой получили свои названия:

Топонимы 
Австралия
  — гора в Тасмании.
 Тетис — озеро в Западной Австралии.
Канада, Британская Колумбия
  — озеро.
  — остров и посёлок Тетис-Айленд.
Прочие страны
 Тетис — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.

Корабли и подводные лодки 
 , Великобритания, 1782—1814.
 , Франция, затем — Великобритания, 1788—1838.
 , Великобритания, 1817—1830.
 , Франция, 1819—1853.
 , Великобритания, затем — Пруссия, 1846 — 1894 или 1895.
 , Франция, 1868 — после 1885.
 , Великобритания, 1871—1887.
 , США, 1881—1916.
 , Великобритания, 1890—1918.
 SMS Thetis (1900), Германия, 1900—1929.
 , США, 1917—1919.
 , Великобритания, 1938—1943.
 , США, 1944—1964.
 , США, 1986 — 

  — четыре океанских патрульных судна Дании (все несут службу).
 , 1991 — 
  — пять канонерских лодок Греции (ни одна не несёт службу).

Биология 
  — род брюхоногих моллюсков.
  — вид сальпид.

Прочее 
 Тетис — древний океан эпохи мезозоя.
 Прототетис
 Палеотетис
 Паратетис
  — база данных.
  — радар-приманка, использовавшийся немецкими подводными лодками во время Второй мировой войны.

См. также 
 Фетида — древнегреческая богиня, именуемая по-латыни Тетис.
 Тефия — спутник Сатурна, часто также называемый Тетис.
  (1927—2006) — английская художница и певица.